Бытовым газом называют газ, использующийся в быту для отопления, подогрева воды и приготовления пищи:
 В XIX — начале XX вв. — в основном коксовый газ, а также газ, полученный газификацией сланцев.
 С середины XX в. — в основном природный газ и попутные газы продолжается использование газификации разных видов твердого топлива. При подаче газа по газопроводу используется, как правило, метан; в качестве баллонного газа — пропан.

 Факты
 В быту используется лишь порядка 1 % от всего потребляемого природного газа.
 Утечка бытового газа часто приводит к различным несчастным случаям, таким, как отравления, взрывы, пожары, смерть и разрушения.

Примечания

Литература

Ссылки 

Природный газ
Топливо
Газы